Klingström ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ivar Klingström (1897–1993), schwedischer Fußballspieler
 Lennart Klingström (1916–1994), schwedischer Kanute